

Algérie 
 École nationale supérieure vétérinaire
 Liste des écoles nationales supérieures en Algérie

Belgique 
 École nationale supérieure des arts visuels (ENSAV) de La Cambre

Cameroun 
 École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé

France 
 École nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD)
 École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT)
 École nationale supérieure de l'audiovisuel (ENSAV)
 École nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA)
 École nationale supérieure de création industrielle (ENSCI)
 École nationale supérieure de géologie (ENSG)
 École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées
 École nationale supérieure Louis-Lumière (ENSLL)
 École nationale supérieure du pétrole et des moteurs
 École nationale supérieure de la police (ENSPolice)
 Groupe des écoles nationales supérieures de techniques avancées
 L'École nationale supérieure de techniques avancées ParisTech (ENSTA ParisTech)
 L'École nationale supérieure de techniques avancées de Bretagne (ENSTA Bretagne)

Maroc 
 École nationale supérieure d'arts et métiers-Meknès
 École nationale supérieure des mines de Rabat
 École nationale supérieure de l'administration (Maroc)